BJW peut faire référence à :
  ;
 Big Japan Pro Wrestling, une fédération de catch hardcore japonaise.

Code IATA des aéroports